

Pessoas
Jesse Leach
Archibald Alexander Leach

Localidades
Leach (Oklahoma)

Veja também
Leache

Desambiguação